Войчеховски може да се отнася за:
 Станислав Войчеховски (1869 – 1953), полски политик
 Тадеуш Войчеховски (1838 – 1918), полски историк
 Януш Войчеховски (р. 1954), полски политик